La nazionale di pallavolo maschile della Costa d'Avorio è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Costa d'Avorio ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Costa d'Avorio.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile della Costa d'Avorio